Са́ра Грей Ра́фферти (, 6 декабря 1972, , Коннектикут, США) — американская кино- и телеактриса. Наиболее известна по роли Донны Полсен в сериале «Форс-мажоры» канала USA Network. Также снималась в ряде других сериалов. Из киноработ стоит отметить фильм 2007 года «» (Рейчел Ейсенблум) и фильм 2011 года «» (Эмили).

Образование и личная жизнь 
Родилась в Коннектикуте, в городе Нью-Кейнан, став младшей, четвёртой, дочкой в семье Майкла и Мими Рафферти 6 декабря 1972 года. На неё оказали большое влияние родители: отец — успешный финансист и художник маслом, мать — учительница английского языка в частной школе для девочек в городе Гринвич (Sacred Heart).

Сара получила две степени в  в штате Нью-Йорк: по английскому и театру, с отличием окончив этот колледж. Изучала актёрское мастерство в Лондоне и театр в Оксфордском университете. После колледжа отправилась продолжать образование в Йельскую школу драмы (окончила), где и встретила своего будущего мужа — Алексантери Олли-Пекка Сеппала «Санту» (). 23 июня 2001 года они поженились. У них две дочери.

Семья живёт постоянно на три дома: в Калифорнии, где снимается Сара и находится инвестиционный бизнес её мужа; в Коннектикуте, где живут её родители, и в Торонто, где Сара также снимается.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Июльское интервью Сары по поводу её роли в сериале «Форс-Мажоры»

Выпускники Академии Филлипса
Выпускники Йельского университета
Выпускники Йельской школы драмы
Киноактрисы США